Säby kan syfta på:

Socknar
Säby socken, Skåne – en socken i Landskrona kommun
Säby socken, Småland – en socken i Tranås kommun
Säby socken, Västmanland – en socken i Hallstahammars kommun

Landskommuner
Säby landskommun, Skåne – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
Säby landskommun, Småland –  en kommun i Jönköpings län
Säby landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län

Församlingar
Säby församling, Linköpings stift – en församling inom Svenska kyrkan i Linköpings stift
Säby församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift i Landskrona kommun
Säby församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift i Hallstahammars kommun i Västmanlands län

Kyrkor
Säby kyrka, Skåne – en kyrkobyggnad belägen i Säby i Landskrona kommun
Säby kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Säby församling i Linköpings stift
Säby kyrka, Salem – en kyrkobyggnad som tillhör Salems församling i Strängnäs stift, Södermanland
Säby kyrka, Västmanland – en kyrkobyggnad som tillhör Hallstahammar-Kolbäcks församling i Västerås stift

Platser

Sverige
Säby gård – herrgård och tidigare säteri i Järfälla socken i Järfälla kommun
Säby, Aspö – ett säteri i Södermanland
Hassle-Säby –  herrgård i Berga socken, Mariestads kommun
Vallox-Säby – en herrgård i Uppland
Värmlands Säby – ett gods i Värmland
Säby, Bäckaby socken - en herrgård i Bäckaby socken, Vetlanda kommun, Småland 
Bjärka-Säby slott – ett slott i Östergötland
Sånga-Säby - en herrgård i Ekerö kommun, Uppland
Säby, Ramdala socken – en by i Ramdala socken
Säby sluss – en sluss i Hjälmare kanal
Säbygården – ett museum i Säby på Tjörn
 Säby Västerskog – ett naturreservat i Linköpings kommun

Danmark
Sæby – en hamnstad i östra Vendsyssel i Jylland i Danmark 
Sæby kommun – en kommun i Nordjyllands amt i Danmark

Personer
Karin Säby – en svensk designer

Se även
 Säby distrikt